Kezele ist der Familienname folgender Personen:

 Maja Kezele (* 1979), kroatische Skilangläuferin
 Michaela Kezele (* 1975), deutsche Filmregisseurin und Drehbuchautorin